Wishmaster –  album musicale del gruppo finlandese Nightwish
 Wishmaster - Il signore dei desideri – film del 1997
 Wishmaster 2 - Il male non muore mai – film del 1999
 Wishmaster 3 - La pietra del diavolo – film del 2001
 Wishmaster 4 - La profezia maledetta – film del 2002